Kget est un gestionnaire de téléchargement intégré à l'environnement de bureau KDE, en particulier à Konqueror, qui permet de télécharger des fichiers depuis un site Web, site ftp ou lien metalink, de manière souvent plus efficace et pratique qu'avec un navigateur web.

Fonctionnalités de base

Intégration à Konqueror 

Kget propose dès son premier lancement de s'intégrer à Konqueror, de manière qu'il prenne en charge tous les téléchargements effectués depuis Internet par ce dernier.

Support du glisser-déposer 

Tout fichier téléchargé ou glissé-déposé (le fameux drag and drop) depuis un navigateur web dans la fenêtre ou sur l'icône de Kget, voire ajouté manuellement depuis l'interface de Kget, vient s'ajouter à la liste des téléchargements, où il est possible de voir l'état et la progression de chaque téléchargement.

Gestion de la liste de téléchargement 

La liste de téléchargement permet de gérer chaque téléchargement individuellement, que ce soit en attribuant des priorités, en mettant en pause, en supprimant ou en reprenant un téléchargement, voire la totalité de la liste.

Fonctionnalités avancées

Téléchargement automatique 

Il est possible de configurer Kget pour qu'il télécharge automatiquement toute chose (image, lien, vidéo, musique, etc.) copiée depuis le menu contextuel de la souris. Ainsi, le simple fait d'effectuer un clic-droit avec la souris sur une image et de sélectionner « copier » va automatiquement ajouter l'adresse de l'image à la liste de téléchargement de Kget, de manière qu'elle soit effectivement récupérée.

Gestion de la bande passante 
Kget permet de définir des limitations de bande passante afin que les téléchargements en cours ne la consomme pas entièrement et qu'il soit possible de continuer à avoir une autre activité sur Internet sans que celle-ci soit notablement ralentie.

Classement automatique des fichiers téléchargés 

Kget permet également, dans ses options, d'enregistrer automatiquement les fichiers téléchargés dans des répertoires différents en fonction de leur extension. Les images au format png dans un dossier, les musiques au format ogg dans un autre, par exemple.

Liens externes 
  Le manuel de Kget en français
  site de KDE

Logiciel KDE
Logiciel libre sous licence GPL
Gestionnaire de téléchargement